Типперэри:
 Типперэри — графство в Ирландии
 Типперэри — город в графстве Типперэри

См. также 
 Путь далёкий до Типперери — английская строевая песня